La nazionale di pallacanestro austriaca Under-18, è una selezione giovanile della nazionale austriaca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità austriaca di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
1968 - 12°
1974 - 16°
1986 - 12°

Collegamenti esterni 
 

Austria
Under 18